Legende (von lateinisch legere „lesen“) steht für:
 Legende, mit Märchen und Sage verwandte Textsorte
 Legende, Text zu einem Bild, siehe Bildunterschrift
 Legende (Tarnung), Vortäuschung eines falschen Sachverhaltes, z. B. einer Biografie
 Legende (Karte) oder Zeichenerklärung, Liste der Symbolerklärung auf einer Karte oder einem Plan
 Legende (Numismatik) oder Münzaufschrift, eine Inschrift oder Randschrift auf Münzen

Werktitel:
 Legende (Film), original Legend, US-amerikanischer Fantasyfilm von Ridley Scott (1985)
 Légende, Musikstück von Henryk Wieniawski (1859)
 Die Legende, original Legend, britischer  Fantasyroman von David Gemmell (1984)
 Legenden, TV-Dokureihe der ARD (ab 1998)

Siehe auch:
 lebende Legende (berühmte Persönlichkeit)

 moderne Sage (urbane Legende)
 Lehrberechtigung (Venia Legendi)
 Legend (Begriffsklärung: englisch für „Legende“)